Čínský pojem Ťin-čcheng (případně Jincheng v pinyinu) je nejednoznačný a má několik významů:

Název města:
 Ťin-čcheng (Fu-ťien) – hlavní město provincie Fu-ťien ve správním systému Čínské republiky.
 Ťin-čcheng (Šan-si) – město na úrovni prefektury v provincii Šan-si v Čínské lidové republice.

Bývalý název města:
 Ve starověku takto bylo nazýváno město Lan-čou kvůli bohatství, které mu plynulo z pozice významné zastávky na Hedvábné stezce. Volně přeloženo název znamenal Zlaté město.

Název firmy:
 Jincheng (firma) – čínská firma podnikající mj. v oblasti výroby motocyklů, výroby vzdušných zařízení, zahraničního obchodu a investic

Rozcestníky - místopisné jméno